Trauma – uraz psychiczny
 Trauma – polska grupa deathmetalowa
 Trauma Records – wytwórnia płytowa
 Trauma – amerykańska grupa muzyczna
 Trauma – amerykański serial telewizyjny